Ole Marius Ingvaldsen (ur. 2 października 1985) – norweski skoczek narciarski. W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2008/2009 podczas konkursu w Trondheim, gdzie zajął 45. miejsce. Jego najlepszym wynikiem w Pucharze Kontynentalnym jest 2. miejsce na skoczni w Sapporo w 2008 i 2013.

12 lutego 2011 w Vikersund na skoczni Vikersundbakken ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 210 m.

29 marca 2015 po konkursie drużynowym w ramach mistrzostw Norwegii klub Trønderhopp ogłosił koniec kariery sportowej Ole Mariusa Ingvaldsena.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985